Catatumbo, une des 21 municipalités de l'État de Zulia au Venezuela ;
 Le Parc national naturel de Catatumbo Barí est un parc national situé en Colombie ;
 Le río Catatumbo, un fleuve du nord-est de la Colombie et du nord-ouest du Venezuela et un affluent du lac Maracaibo.

Voir aussi 
 Foudre de Catatumbo, phénomène météorologique localisé du Venezuela.